Иттерсвиллер (, ) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Оберне. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Барр (округ Селеста-Эрстен).

Географическое положение 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к востоку от Парижа, в 34 км юго-западнее Страсбурга. Код INSEE коммуны — 67227.

Площадь коммуны — 1,18 км², население — 275 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 264 человека (2013), плотность населения — 223,7 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 263 человека, в 2012 году — 263 человека, а в 2013-м — 264 человека.

Динамика населения:

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет виноградарство и туризм.

В 2007 году среди 153 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 122 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 79,7 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 122 активных работали 111 человек (62 мужчины и 49 женщин), безработных было 11 (1 мужчина и 10 женщин). Среди 31 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

В 2010 году из 154 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 114 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности 74,0 %, в 1999 году — 69,3 %). Из 114 активных трудоспособных жителей работали 109 человек (60 мужчин и 49 женщин), 5 числились безработными (один мужчина и четыре женщины). Среди 40 трудоспособных неактивных граждан 18 были учениками либо студентами, 10 — пенсионерами, а ещё 12 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея) 
 Церковь Сен-Реми (XIV век). Памятник истории с 1988 года
 Реликварий в стиле барокко (1667 год). Содержит мощи восьми святых
 Капитель XII века в подвале старого дома, вероятно был частью церкви Св. Екатерины монастыря Св. Петра ордена августинцев

Фестивали 
В Иттерсвиллере ежегодно в конце сентября или начале октября проходит церковный фестиваль.

Примечания

Ссылки